

Geografia 
 Sonnino – comune italiano della provincia di Latina, Lazio

Persone 
 Fortunata “Fufi” Sonnino (1940) – cantautrice, chitarrista  e attivista del femminismo italiana
 Giorgio Sonnino (1844-1921) – politico italiano
 Giovanna Sonnino (1955) – regista e fotografa italiana
 Piera Sonnino (1922-1999) – scrittrice e superstite dell'Olocausto italiana
 Sidney Sonnino (1847-1922) – politico italiano

Altro 
 Castello Sonnino – castello nei pressi di Livorno
 Castello di Sidney Sonnino – castello di Montespertoli
 Stazione di Quercianella-Sonnino – stazione ferroviaria del comune di Livorno
 Villa Sonnino – edificio di Cigoli di San Miniato in Toscana

Pagine correlate 
 Governo Sonnino